Смешко́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Смешко, Игорь Петрович (род. 1955) — украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Сила и Честь», генерал-полковник СБУ в отставке.
 Смешко, Константин Евгеньевич (род. ?) — российский военачальник, заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (с 2017 года), генерал-майор.
 Смешко, Олег Григорьевич (род. 1966) — ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики, доктор экономических наук, доцент.